«Местный герой» () — британский (шотландский) фильм 1983 года с Питером Ригертом в главной роли. Музыку к фильму написал Марк Нопфлер из Dire Straits.

Сюжет 
Представитель крупной американской нефтяной компании приезжает на западное побережье Великобритании в деревню Фернесс — тихое красивое место, ещё не затронутое разрушительной силой цивилизации, с миссией покупки этого побережья под строительство нефтеперерабатывающего завода.

В ролях 

 Питер Ригерт — Макинтайр
 Берт Ланкастер — Феликс Хаппер
 Питер Капальди ― Дэнни Олдсен

Критика 
На сайте агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 100 %, основанный на 36 рецензиях со средним баллом 8,8/10. 
На сайте Metacritic рейтинг фильма 82 из 100, основанный на 15 рецензиях.

Примечания

Ссылки 
 
 

Фильмы на английском языке
Фильмы Великобритании 1983 года
Комедийно-драматические фильмы Великобритании
Независимые фильмы Великобритании
Фильмы о Шотландии
Фильмы 20th Century Studios
Фильмы Warner Bros.